Санджай Датт (, ; род. 29 июля 1959 года, Бомбей, Индия) — индийский актёр, снимающийся в фильмах на хинди. Сын известных актёров Наргис и Сунила Датта. Лауреат премии Filmfare за лучшую мужскую роль и лучшее исполнение комической роли.

Биография 
Санджай Датт родился 29 июля 1959 года в семье актёров Наргис и Сунила Датта. У Санджая есть две младшие сестры:  и Намрата. Его мать умерла в 1981 году, незадолго до премьеры его дебютного фильма.

Во время натурных съёмок фильма «Отмщение» (1993) на Маврикии Санджая обвинили в незаконном хранении оружия (автомата АК-47 и пистолета), которое он приобрел у Абу Салема, террориста, считающегося одним из организаторов серии взрывов в Бомбее в 1993 году. Как только самолет со съёмочной группой сел в аэропорту Сахар, Санджая арестовала полиция. Актёр уверял, что оружие было куплено им в целях защиты. Суд пересматривал дело несколько раз, что сначала позволило Санджаю вернуться на студию и продолжить работу в фильмах. Но в 2005 году суд всё-таки признал его виновным и приговорил к шести годам лишения свободы. В 2007 году, отбыв 18 месяцев тюремного заключения, он освободился под залог.

В марте 2013 года Верховный суд Индии пересмотрел приговор Санджаю Датту и сократил срок его наказания до пяти лет, но постановил, что в течение месяца актёр должен вернуться в тюрьму для отбывания оставшейся части срока (трёх с половиной лет). Новость о вероятном возвращении Санджая Датта в тюрьму вызвала в обществе движение как за его помилование, так и против этого.

Карьера 
Сценарий фильма «Рокки» (1981) был специально написан для дебюта Санджая Датта, на этот фильм возлагали много надежд, но он не имел успеха. В середине 1980-х Махеш Бхатт снял его в своём фильме «Имя» (1986), который принес актёру некое подобие славы и известность. Появились новые роли и хорошие сценарии: на этот период приходятся фильмы «Преследование» (1991) и «Мой любимый» (1991).

В 2009—2010 годах Санджай Датт пытался заниматься политикой: он стал генеральным секретарём региональной партии социалистической направленности «Самаджвади парти». Но вскоре он разочаровался в политике и покинул свой пост. В 2012 году актёр стал одним из инвесторов проекта по продвижению смешанных боевых искусств в Индии.

К числу лучших ролей Санджая Датта можно отнести персонажей в фильмах «Имя» (1986), «Мой любимый» (1991), «Преследование» (1991), «Злодей» (1993), «Красавица» (1999), «Невыдуманная история» (1999), «Братан Мунна: Продавец счастья» (2003), «Братан Мунна 2» (2006), «За ста миллионами» (2007), «Всего наилучшего: Забава начинается» (2009).

В 2017 году он снялся в фильме Bhoomi, который стал для него возвращением на экраны после тюремного заключения, но провалился в прокате. Также он принял участие в съёмках фильма Saheb, Biwi Aur Gangster 3.

Личная жизнь 
В первый раз Санджай женился в 1986 году на Риче Шарме, у них родилась дочь Тришала. Рича умерла в 1996 году от опухоли мозга, её родители добились, чтобы опеку над внучкой передали им, а не отцу. В 1998 году Датт женился на фотомодели Рее Пиллаи, в 2005 они развелись. 11 февраля 2008 года Санджай Датт женился на Дилнаваз Шейх, более известной под именем Маньята. 21 октября 2010 года супруги стали родителями двойняшек: мальчика Шахрана и девочки Икры.

Награды 
Awards of the International Indian Film Academy
 2000: лучшему актёру, фильм Vaastav: The Reality

Filmfare Awards
 2000: лучшему актёру, фильм Vaastav: The Reality
 2004: лучшему комику, фильм Munnabhai M.B.B.S.

Screen Weekly Awards
 2000: лучшему актёру, фильм Vaastav: The Reality
 2001: за роль второго плана, фильм Mission Kashmir

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Puja Changoiwala. How Bollywood star Sanjay Dutt spent his time in jail. Би-би-си, 25 февраля 2016 г.

Телеведущие Индии
Социалисты Индии